John Tréllez – ex calciatore colombiano
 Ignacio Tréllez – calciatore e allenatore di calcio messicano
 Santiago Tréllez – calciatore colombiano